Азербайджан принимал участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора, организованным азербайджанским национальным вещателем «İTV».

Böyük Səhnə 
Конкурсом национального азербайджанского финала, который выбирал исполнителя для «Евровидение 2014» стал конкурс «Böyük Səhnə» («Большая сцена»).

Формат 
Формат шоу состоял из прослушивания, которое прошло между 9 и 16 января 2014 года. Выбранные кандидаты приступили к суперкастингу, который транслировался с 27 по 31 января 2014 года, где выяснились четырнадцать финалистов которые прошли дальше. Три кастинга, которые прошли 9, 16 и 23 февраля 2014 года, где определились кандидаты, прошедшие в финал, состоявшийся 2 марта 2014 года. В финале, остальные артисты выступали с их потенциальными возможностями участия на Евровидение 2014 года. Хуснийэ Магеррамова вела суперкастинговое шоу совместно с Туралом Асадовом.

Прослушивание 
Прослушивания прошли по всей территории Азербайджана между 9 и 16 января 2014 года, где заинтересованные певцы могли подать свою заявку на участие. 250 кандидатов приняли участие в прослушиваниях. График прослушивания включал в себя следующие восемь городов: 
 9 января 2014 года — Сумгайыт и Гянджа
 10 января 2014 года — Ленкорань и Евлах
 11 января 2014 года — Ширван и Шеки
 12 января 2014 года — Губа
 13 января 2014 года — Баку
 15—16 января 2014 года — Баку

Шоу

Суперкастинг 
Суперкастинг состоял из пяти шоу, который состоялся между 27 и 31 января 2014 года, где Хуснийэ Магеррамова вела шоу. Конкурсанты прослушивания состояли в составе пяти членов перед жюри. Каждый член жюри, назначал каждому участнику от 1 до 10 баллов. Конкурсанты обязаны были получить в общем балле 40 и выше, чтобы продолжить своё участие в конкурсе. Жюри, которое оценивало конкурсантов состояло из Гюльчохра Шафиева (режиссёр), Севда Алекперзаде (певец), Ильхама Гасымова (певец), Тунзалейя Гахрамана (певец) и Салеха Багирова (телеведущий). По завершении пяти шоу, четырнадцать финалистов были квалифицированы чтобы продолжить участие в конкурсе. В дополнительном шоу 2 февраля 2014 года, состоялось повторный раунд для четырнадцати отборочных конкурсантов.

 Группа «Wave» (Баку)
 Валерия Гусейнзаде (Баку)
 Самира Эфендиева (Баку)
 Лала Султан (Баку)
 Хана Гасанова (Баку)
 Гулия Ибадова (Баку)
 Фуад Асадов (Баку)
 Эркин Османлы (Баку)
 Элтон Ибрагимов (Баку) 
 Диляра Кязимова (Баку)
 Азад Шабанов (Баку)
 Айдын Эйваззаде (Баку)
 Айшебейим Нагиева (Гянджа)
 Сафа Эльдар (Сумгаит)

Суперкастинг (тур 1-й) 
Первый тур суперкастинга состоялся 9 февраля 2014 года в Баку. Четырнадцать кандидатов исполняли кавер-версии различных песен, где каждый из пяти членов жюри присвоял им оценку от 1 до 10 баллов. Жюри состояло из: Эльдара Гасымова (певец и победитель на «Евровидение 2011»), Мурад Ариф (телеведущий), Тунзалей Агаева (композитор и певица), Мубариз Тагиев (заслуженный певец Азербайджана) и Зумруз Дадашзаде (профессор Бакинской музыкальной академии). Кандидаты, набравшие более 45 баллов автоматически прошли в следующий раунд, в то время как те, кто набрал 45 и менее были в опасности выбыть из конкурса. Четыре конкурсанта выбыли после обсуждений членов жюри.

Суперкастинг (тур 2-й) 
Второй тур суперкастинга состоялся 16 февраля 2014 года в Баку. Десять кандидатов исполняли кавер-версии различных песен, где каждый из пяти членов жюри присвоял им оценку от 1 до 10 баллов. Жюри второго тура состояло из: Сабина Бабаева (певица и представительница Азербайджана на «Евровидение 2012»), Фаик Сучединнов (певец), Тунзалей Агаева (композитор и певица), Зумруз Дадашзаде (профессор Бакинской музыкальной академии) и Эльдар Гасымов (певец и победитель на «Евровидение 2011»). Кандидаты, набравшие более 45 баллов автоматически прошли в следующий раунд в то время как те, кто набрал 45 и менее были в опасности выбыть из конкурса. Четыре конкурсанта выбыли после обсуждений членов жюри.

Суперкастинг (тур 3-й) 
Третий тур суперкастинга состоялся 23 февраля 2014 года в Баку. Десять кандидатов исполняли кавер-версии различных песен, где каждый из пяти членов жюри присвоял им оценку от 1 до 10 баллов. Жюри третьего тура состояло из: Тунзалея Гахрамана (певец), Сары Бодалбхай (музыкант), Димитриса Контопулоса (композитор), Мурада Дадашева (продюсер) и Фуада Алиева. Кандидаты, набравшие более 45 баллов автоматически прошли в следующий раунд в то время как те, кто набрал 45 и менее были в опасности выбыть из конкурса. Четыре конкурсанта выбыли после обсуждений членов жюри.

Финал 
Финал состоялся 2 марта 2014 года Баку. После того, как три финалиста исполнили свои песни, стала известна победительница, Диляра Кязимова, которая и представит Азербайджан в Копенгагене

Песня 
Песня под названием «Start a Fire», с которой Диляра Кязимова должна была выступить на «Евровидение 2014», была представлена 16 марта 2014 года.

Подготовка к конкурсу

Промотур 
<center>

</center>

На Евровидении 
Представитель Азербайджана на конкурсе выступала под 8-м номером в первой половине первого полуфинала, который прошёл 6 мая 2014 года в Копенгагене. Заняв 9-е место с 57 очками Диляра Кязимова прошла в финал, который состоялся 10 мая. В финале Кязимова выступала под номером 3. В итоге, Кязимова, набрав 33 очка, заняла 22-е место, обойдя Мальту, Сан-Марино, Словению и Францию.

Голоса от Азербайджана

Полуфинал

Финал

Голоса за Азербайджан

Полуфинал

Финал

См. также 
 Азербайджан на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»